Тексас Тенис Оупън 2011 е 1-вото издание на Тексас Тенис Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Далас, САЩ от 21 до 27 август. Сабине Лисицки печели титлата на сингъл след победа с 6 – 2, 6 – 1 над Араван Резаи. В турнира на двойки Алберта Брианти и Сорана Кърстя надиграват във финала Корне / Парментие със 7 – 5, 6 – 3.

Поставени тенисистки 
  Шуай Пън (отказва се поради травма на бедрата)
  Доминика Цибулкова (осминафинал)
  Юлия Гьоргес (осминафинал)
  Янина Викмайер (1 кръг, отказва се поради контузия на гърба)
  Сабине Лисицки (шампионка)
  Шахар Пеер (осминафинал)
  Ярмила Гайдошова (1 кръг)
  Ирина-Камелия Бегу (полуфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Йохана Ларсон /  Ясмин Вьор (четвъртфинал)
  Андрея Клепач /  Татяна Пучек (четвъртфинал)
  София Арвидсон /  Кейси Делакуа (полуфинал)
  Ирина-Камелия Бегу /  Ипек Шеноолу (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на сингъл

WTA Тур 2011
Турнири по тенис на твърд корт
Спорт в Далас
Турнири по тенис в САЩ